Martin Milan er en flyver-tegneserie af franskmanden Christian Godard, der har fået hjælp til nogle af tegningerne af Henri Dufranne. På fransk udkom serien først i seriebladet Tintin, før den blev udgivet i to albumserier og siden en bogserie.

Albumserien Pilot til leje 
Udgivet 1979-1980 af Interpresse.
 Junglens vagabonder 
 Tusind års dødskamp 
 Ved nattens ende

Bogserien Martin Milan – pilot til leje 
Udgivet 2021-2022 af Forlaget Zoom.
 Martin Milan - pilot til leje 1967-1970 
 Martin Milan - pilot til leje 1971-1977

Oversigt

Kilder 

Tegneserier fra Frankrig